Вале́рий Па́влович Гри́дчин (20 октября 1938, Епифань — 27 декабря 1977, Ленинград) — советский и российский кларнетист, солист оркестра Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени С. М. Кирова, лауреат международного конкурса, заслуженный артист РСФСР (1977).

Биография 
В 1962 году Валерий Гридчин окончил Ленинградскую консерваторию по классу Владимира Генслера. В 1963 году он стал дипломантом Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей. С 1965 по 1977 год Гридчин был солистом оркестра Ленинградского государственного академического театра оперы и балета им. Кирова. В 1977 году ему было присвоено звание заслуженный артист РСФСР.

Помимо работы в оркестре Валерий Гридчин выступал в составе квинтета духовых инструментов Кировского театра, в который помимо него входили флейтист Валентин Зверев, гобоист Пётр Тосенко, валторнист Игорь Лифановский и фаготист Сергей Красавин. В 1966 году их ансамбль стал лауреатом престижного международного конкурса ARD в Мюнхене.

Валерий Гридчин скончался 27 декабря 1977 года в Ленинграде. Он похоронен на Киновиевском кладбище.

Награды и звания 
 Дипломант Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей (Ленинград, 1963)
 Лауреат I премии Международного конкурса ARD (Мюнхен, 1966)
 Заслуженный артист РСФСР (1977)

Примечания

Литература 
 

Академические музыканты России
Кларнетисты России
Музыканты Симфонического оркестра Мариинского театра
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Похороненные на Киновеевском кладбище